Волобуєв Євген Всеволодович (1912—2002) — український художник, залужений діяч мистецтв України, Народний художник України.
 Волобуєв Ігор Михайлович (1971) — російський топ-менеджер українського походження, колишній віце-президент Газпромбанку
 Волобуєв Михайло Михайлович (1946—2020) — український журналіст і громадський діяч.
 Волобуєв Михайло Симонович (1903—1972) — український економіст.
 Волобуєв Олександр Васильович — полковник служби цивільного захисту України.
 Волобуєв Сергій Іванович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.

Примітки 

Російські прізвища